Можа́йский — русская фамилия, а также топоним.

Персоналии

Фамилия 
 
 Можайский, Иван Павлович (1830—1893) — российский педагог и писатель.
 
 Можайский, Павел Тимофеевич (1788—1838) — полковник (1830) и Георгиевский кавалер (1831).
 
 Можайский, Фёдор Тимофеевич (1796—1866) — адмирал.

Можайские князья 
Можайские — русский княжеский род.
 Андрей Дмитриевич — князь из рода Московских князей, родоначальник Можайских князей.
 Михаил Андреевич — князь из рода Можайских, сын Андрея Дмитриевича и книгини Агриппины Александровны Стародубской.
 Василий Семёнович — князь Стародубский, сын Семёна Можайского.
 Семён Иванович — князь из рода Можайских, сын Ивана Андреевича и княгини Воротынской.

Топонимы 
 Можайский — название исторического района Дудергоф в Красном Селе (Санкт-Петербург) в 1950—2016 годах.

См. также 
 Можайский мост
 Можайский переулок
 Можайский район
 Можайская
 Можайское